Jean Albert Riondel ou encore Albert Riondel, né le  à Aron, mort le  à Nantes, capitaine de frégate, officier de marine français.
 Louis Riondel est un homme politique français né le  à Saint-Marcellin (Isère) et décédé le  à Saint-Marcellin.
 Hector Riondel, architecte grenoblois